Jušići (Matulji), naselje u općini Matulji, Hrvatska
 Jušići (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje, BiH

Sličan naziv 
 Jusići